Иван Петрович Семенов (1919, Россия — , город Москва) — советский военный деятель, политработник, член Военного Совета — начальник Политуправления Одесского военного округа. Генерал-полковник (16.02.1979). Депутат Верховного Совета УССР 8-9-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1971 — 1981 г.

Биография 
В 1939 году окончил педагогическое училище и Тамбовский учительский институт, работал заведующим учебной частью средней школы Раненбургского района Рязанской области.

В Красной Армии с 1939 года.

Член ВКП(б) с сентября 1941 года.

Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Служил помощником начальника политического отдела по работе среди комсомольцев 273-й стрелковой дивизии 66-й армии Донского фронта, заместителем командира 444-го полка по политической части 108-й стрелковой дивизии 65-й, 3-й армии 2-го Белорусского фронта.

После войны остался служить на военно-политической работе в Советской Армии.

Окончил Высший военно-педагогический институт имени Калинина. Находился на командных военно-политических должностях в Советской Армии.

Окончил Военно-политическую академию имени Ленина. Служил начальником политического отдела дивизии.

Окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

В 1965 — 1967 г. — старший инспектор Главного политического управления Советской армии и ВМФ СССР.

В 1967 — 1969 г. — 1-й заместитель начальника Политического управления Краснознаменного Киевского военного округа.

В сентябре 1969 — мае 1976 г. — член Военного Совета — начальник Политического управления Краснознаменного Одесского военного округа.

Позднее служил начальником политического отдела Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова.

Затем — в отставке.

Проживал в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Звания 
 генерал-майор (09.05.1961)
 генерал-лейтенант (29.04.1970)
 генерал-полковник (16.02.1979)

Награды 
 орден Ленина (1945)
 ордена Красного Знамени (.09.1944;)
 ордена Красной Звезды (.03.1943;)
 орден Отечественной войны 1-й ст. (26.07.1944)
 орден Отечественной войны 2-й ст. (23.02.1945)
 ордена
 медали

Литература 
 Депутаты Верховной Рады УССР. 9-й созыв — 1975 г.
 Книга Памяти Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. — М.: «Подмосковье», 2016.
 Семёнов Иван Петрович // Министерство обороны России, 2022

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КП Украины
Политработники Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС